Премию «Альбом года» () на Melon Music Awards южнокорейская звукозаписывающая компания LOEN Entertainment (в дальнейшем Kakao M) впервые присудила в 2005 году. Церемония вручения премии прошла онлайн. Награда присуждается согласно данным, которые компания собирает при помощи своего онлайн-магазина Melon. Представители компании выбирают артистов, которые «показали исключительные результаты» на протяжении текущего года. Начиная с 2009 года «Альбом года» наряду с «Песней года» и «Артистом года» считается одной из основополагающих наград в южнокорейской музыкальной индустрии, в особенности в поп-музыке. В 2018 году в список наиболее престижных наград была включена ещё и «Запись года».

По состоянию на 2022 год лауреатами премии «Альбом года» являются 10 артистов/коллективов. В 2007 и 2008 годах, хотя церемония вручения премии Melon Music Awards и проводилась онлайн-, «Альбом года» на ней не вручался. С 2009 года премия вручается вновь на церемонии, проводимой в Сеуле уже не в онлайн, а в «живом» формате. В разные годы праздничные мероприятия проводили на разных площадках. Критерии по присуждению наград складываются на 60 % из продаж альбома, на 20 % из оценок судей и на 20 % — из результатов интернет-голосования за победителя.

Больше всего наград «Альбом года» на церемонии получил бой-бэнд BTS, который побеждал 4 раза в 2016, 2018, 2019 и 2020 годах. Трое лауреатов премии удостоились её дважды: гёрл-группа 2NE1, инди-группа Busker Busker и певица IU. IU также получила больше всего номинаций на награду: она удостоилась её 7 раз.

Победители и номинанты

2005—2008 
В 2005—2008 годах премия вручалась в онлайн-формате. В 2007—2008 Melon Music Awards прошла, однако премия «Альбом года» на ней вручена не была.

2009—настоящее время 

В 2009 году прошло мероприятие в оффлайн-формате, которое благодаря этому считается первой официальной церемонией в истории шоу. Премия «Альбом года» стала одной из основных наряду с «Артист года» и «Песня года».

Примечания

Комментарии

Источники 

Melon Music Awards